A Brabham Formula–1-es eredménysorozata

Brabham